Volevo solo pedalare: ...ma sono inciampato in una seconda vita è la seconda opera letteraria di Alex Zanardi, pubblicata nel 2016 da Rizzoli nella collana Di tutto di più. Il libro è stato scritto ancora una volta con la collaborazione del giornalista Gianluca Gasparini, mentre Claudio Costa ha curato la postfazione.

Trama 
Il libro è il prosieguo di ...però, Zanardi da Castel Maggiore!, che terminava con la frase "E adesso sotto con il resto.", lasciando aperta ogni tipo di aspettativa. Percorrendo gli anni che vanno dal 2003 al 2016, si racconta della capacità di Alex di inventarsi una nuova vita per certi versi più elettrizzante della prima. Ripercorrendo, fin dagli esordi, tutte le vicende che lo hanno portato a diventare uno dei più grandi campioni di tutti i tempi di handbike, l'autore trova il modo di raccontare aneddoti e citare tutte le persone importanti che gli sono state a fianco durante l'intera vita e che gli hanno permesso di realizzare vere e proprie imprese, umane ancor prima che sportive. Non mancano nemmeno i resoconti delle imprese automobilistiche, sia prima sia dopo l'incidente.

Note

Edizioni 
 

Autobiografie
Opere letterarie sportive